«Bewitched Bunny» () — американский мультфильм 1954 года. Первое появление на экране ведьмы Хазел (Witch Hazel). Пародия на сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель».

Сюжет 
Багз Банни прогуливается по лесу и читает сказку братьев Гримм «Гензель и Гретель». Внезапно он видит детей из сказки воочию, их приглашает к себе ведьма Хазел (Witch Hazel). Кролик решает спасти их, дети благополучно убегают, но теперь ведьма решила сделать себе на обед кролика. В ход идут магические зелья и уловки, но Багз остаётся жив и побеждает ведьму, которая сама в итоге превращается в кролика-девушку.

Роли озвучивали 
 Мел Бланк — Багз Банни, Гензель, Прекрасный принц
 Би Бенадерет — Гретель, ведьма Хазел (Witch Hazel), кролик-девушка (в титрах не указана)

 Интересные факты 
 Мультфильм доступен на DVD  и .
 В самом конце мультфильма Багз Банни произносит фразу Ah sure, I know! But aren’t they all witches inside? (), которая была признана женоненавистнической и была вырезана из эфира в Канаде.

 См. также 
 Список мультфильмов с участием Багза Банни

 Примечания 

 Ссылки 
  
 Сценарий мультфильма на сайте bugsbunnypage.tripod.com

Рисованные мультфильмы 1954 года
Мультфильмы Чака Джонса
Эпизоды Looney Tunes
Мультфильмы о ведьмах
Экранизации произведений братьев Гримм
Рисованные мультфильмы США 1950-х годов
Фильмы США 1954 года
Короткометражные мультфильмы США
Мультфильмы США 1950-х годов